Lowe:

 Lowe — фамилия Лоу или Лау на различных языках.
 Lowe — общепринятое сокращение (обозначение) имени зоолога, которое добавляется к научным (латинским) названиям некоторых таксонов зоологической номенклатуры и указывает на то, что автором этих наименований является Перси Ройкрофт Лоу (, 1870—1948).
 
 Lowe’s — американская компания розничной торговли.